L'église Saint-Julien de Sennecey-le-Grand peut désigner :
 l'église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand, construite au  et ancienne église paroissiale de Sennecey-le-Grand ;
 l'église paroissiale Saint-Julien de Sennecey-le-Grand, construite au  et actuelle église paroissiale de Sennecey-le-Grand.